Hongkou bezeichnet:

 Hongkou (虹口区), Stadtbezirk von Shanghai, Volksrepublik China
 Hongkou (Tongjiang) (洪口镇), Großgemeinde im Kreis Tongjiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Hongkou (Dujiangyan) (虹口乡), Gemeinde der Stadt Dujiangyan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Hongkou (Jiaocheng) (洪口乡), Gemeinde im Stadtbezirk Jiaocheng in der chinesischen Provinz Fujian